Romana kan syfta på:

Geografi

Dominikanska republiken 
1 La Romana, kommun,

Italien 
2 Romana, Sardinien – kommun i Italien, Sardinien, Provincia di Sassari,

Spanien 
3 Romana (kommun i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante,